Laserpitium gaveanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gustave Beauverd. Laserpitium gaveanum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
gaveanum